Le comté de Coweta est l'un des comtés de l'État de Géorgie. Son chef-lieu se situe à Newnan.

Démographie

Liens externes 
  Site officiel du comté de Coweta
  The New Georgia Encyclopedia

Notes et références